

Patronyme 

 Richard Deming (1915-1983), écrivain américain de littérature policière.
 William Edwards Deming, statisticien, inventeur de la roue de Deming.

Toponyme 

 Deming, ville de l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis.
 Deming, CDP dans l'État de Washington.

Patronyme anglais